Cyprysowate (Cupressaceae Rich. ex Bartl.) – rodzina żywicznych drzew i krzewów nagonasiennych. Obejmuje w zależności od ujęcia około 130 gatunków skupionych w 29–32 rodzajach. Rozprzestrzenione są niemal na całym świecie, przy czym w Polsce występują naturalnie jedynie gatunki z rodzaju jałowiec (Juniperus). Zajmują bardzo zróżnicowane siedliska, z wyjątkiem tundry i wilgotnych lasów równikowych, wiele gatunków ma ograniczony zasięg i jest zagrożona wymarciem. Wiele gatunków jest popularnie uprawianych, także w Polsce (np. żywotniki i cyprysiki). Liczne gatunki są ważnym źródłem drewna i żywic.

Morfologia 
 Pokrój Najczęściej krzewy lub niewielkie drzewa, rzadziej duże drzewa. Końce pędów u niektórych rodzajów są w różnym stopniu spłaszczone i rozgałęzione w jednej płaszczyźnie (Calocedrus, Libocedrus, Thuja). Ulistnione końce pędów u niektórych rodzajów są zrzucane, co przypomina nieco liście złożone (Glyptostrobus, Metasequoia, Taxodium). W uprawie wiele form uprawnych ma postać karłowych i płożących krzewów.
 Liście Pojedyncze, zwykle zimozielone, często dimorficzne. Młode liście szpilkowe, u niektórych gatunków szybko opadają, a liście dojrzałe są łuskowate. Ułożone są na pędzie naprzemianlegle lub w okółkach po 3–4, rzadko skrętolegle (Taxodium).
 Organy generatywne Pyłek pozbawiony worków powietrznych powstaje w mikrosporangiach występujących w liczbie od 2 do 10 na odosiowej stronie mikrosporofili. Mikrosporofile zebrane są w drobne szyszkowate strobile na końcach pędów. Makrosporofile (łuski nasienne) zawierają po stronie doosiowej po kilka (2–20) nagich zalążków. Łuski wyrastają naprzeciwlegle lub po 3 w okółkach, nie zachodzą na siebie i zebrane są w zwykle kuliste lub jajowate, drewniejące szyszki, ewentualnie w zmięśniałe szyszkojagody.

Systematyka i pochodzenie 

Rodzina obejmuje we współczesnych klasyfikacjach systematycznych dawniej wyodrębniane cypryśnikowate (Taxodiaceae) z 9 rodzajami. Rodzina ta w wyniku analiz filogenetycznych, opartych głównie na badaniach molekularnych, okazała się grupą parafiletyczną, w obrębie której zagnieżdżone były cyprysowate. W tej sytuacji konieczne było dla uzyskania taksonu monofiletycznego złączenie tych rodzin w jeden takson.

Najstarsze skamieniałości rodziny datowane są na 170 milionów lat (szyszka z zachodniej Szkocji).

 Relacje filogenetyczne rodziny w obrębie nagonasiennych

 Relacje filogenetyczne w obrębie rodziny

 
 Podział na podrodziny i rodzaje
 podrodzina: Cunninghamioideae
 rodzaj: Cunninghamia – stroigła 
 podrodzina: Taiwanioideae
 rodzaj: Taiwania – tajwania
 podrodzina: Athrotaxidoideae
 rodzaj: Athrotaxis
 podrodzina: Sequoioideae
 rodzaj: Sequoiadendron – mamutowiec
 rodzaj: Metasequoia – metasekwoja
 rodzaj: Sequoia – sekwoja
 podrodzina: Taxodioideae
 rodzaj: Taxodium – cypryśnik
 rodzaj: Cryptomeria – kryptomeria, szydlica
 rodzaj: Glyptostrobus – wyżłob
 podrodzina: Callitroideae
 rodzaj: Actinostrobus – krężnik
 rodzaj: Callitris – żywiczlin, cyprzyk 
 rodzaj: Diselma
 rodzaj: Fitzroya – ficroja
 rodzaj: Neocallitropsis
 rodzaj: Widdringtonia – widdringtonia, tężyłusk 
 rodzaj: Austrocedrus
 rodzaj: Libocedrus
 rodzaj: Papuacedrus
 rodzaj: Pilgerodendron
 podrodzina: Cupressoideae
 rodzaj: Calocedrus – cedrzyniec
 rodzaj: Chamaecyparis – cyprysik
 rodzaj: Cupressus – cyprys
 rodzaj: Fokienia
 rodzaj: Juniperus – jałowiec
 rodzaj: Microbiota – mikrobiota
 rodzaj: Platycladus – biota
 rodzaj: Tetraclinis – cyprzyk
 rodzaj: × Cupressocyparis – cyprysowiec
 rodzaj: Thuja – żywotnik
 rodzaj: Thujopsis – żywotnikowiec

Przypisy